Индонезийские чесночницы () — род бесхвостых земноводных из семейства рогатых чесночниц.

Классификация 
На октябрь 2018 года в род включают 71 вид:

Примечания